Colors – rivista fondata nel 1991
Colors! – applicazione di disegno digitale
Colors – rete televisiva indiana
Colors - Colori di guerra – film del 1988
 Colors – game show di Rai 1 condotto da Amadeus

Musica 
 Colors – album di Avishai Cohen del 2000
 Colors – album dei Between the Buried and Me del 2007
 Colors – album di Raul de Souza del 1974
 Colors – album di Laleh del 2013
 Colors – singolo dei Crossfade del 2005
 Colors – singolo dei Flow del 2006
 Colors – singolo di Hikaru Utada del 2003
 Colors – singolo di Ice-T del 1987
 Colors – singolo dei Morandi del 2009
 Colors – EP delle miss A del 2015
 Colors Live – album video live dei Between the Buried and Me del 2008
 Colors – singolo di Halsey del 2015
 Colors – album di Beck del 2017
 Colors – singolo di Jason Derulo del 2018

Pagine correlate 
 Colours